Празем — разновидность минерала кварц, просвечивающие до полупрозрачных кристаллы кварца густо-зелёной окраски или плотный зеленоватый полупрозрачный кварцевый агрегат.

Цвет празема обусловлен наличием в нём мельчайших включений игольчатых силикатов или (реже) других тёмно-зелёных минералов, обычно это бывают волокна актинолита луково-зелёного цвета и чешуйки травяно-зелёного хлорита.

Название произошло от греческого слова со значением «лук-порей».

Сравнительно недорогой поделочный камень. Отдельные высококачественные экземпляры используются для вставок в ювелирном деле. Ценный коллекционный материал.

Иногда в ювелирном деле праземом называют также зелёную яшму. Его легко спутать с жадом, празиолитом. В некоторых случаях, в обломках, можно спутать с бериллом, от которого отличается более низкой твердостью.

Месторождения 
Встречается в Восточной Германии (Рудные горы), Финляндии, Австрии (Зальцбургские Альпы), Шотландии, Бразилии. В России он встречается на Алтае и Урале.

Ссылки 
 Празем в базе данных www.mindat.org 
 Кварц и его разновидности 
 Празем в каталоге минералов 
 Празем в атласе минералов 

Поделочные камни
Разновидности кварца
Минералы по алфавиту